История почты и почтовых марок Гондураса охватывает развитие почтовой связи в Гондурасе, независимом (с 15 сентября 1821 года) государстве в Центральной Америке со столицей в Тегусигальпе. С 1866 года Республика Гондурас выпускает собственные почтовые марки и с 1879 года входит в число стран — участниц Всемирного почтового союза (ВПС). Национальным почтовым оператором является компания .

Развитие почты 
История почты на территории Гондураса первоначально связана с существовавшей здесь испанской колонией (1525—1821), а затем с включением этих земель в состав Соединённых провинций Центральной Америки.

Организация самостоятельной почтового ведомства началась после провозглашения в 1839 году независимой республики.

В 1877 году были предприняты новые усилия по организации почтовой службы в Гондурасе. Присоединение страны к ВПС произошло 1 апреля 1879 года.

С 1926 года Гондурас состоит в Почтовом союзе американских государств, Испании и Португалии (UPAEP). 1 октября 1937 года Испанией был введён в обращение американско-испанский ответный купон (). Он распространялся в странах этого , включая Гондурас, до 29 февраля 1956 года.

В современном Гондурасе почтовое обслуживание осуществляет компания «» ().

Выпуски почтовых марок

Первые марки 
Гондурас начал выпуск собственных почтовых марок с 1 января 1866 года. На первых марках был изображён герб страны и было обозначено название государства:  («Почта Гондураса»). Впрочем, высказывались сомнения в том, что эти марки поступали в почтовое обращение.

Последующие эмиссии 
В 1877 году на почтовых марках 1866 года была сделана надпечатка новых номиналов. В следующем, 1878 году в Гондурасе вышла новая серия марок с надписью  («Республика Гондурас»):
Примеры стандартных марок Гондураса из выпуска Зеебека 1878 года, с портретом Ф. Морасана и текстом («Республика Гондурас»), использованных на конвертах

При этом Гондурас стал первым государством, договорившимся с пресловутой нью-йоркской фирмой  о выпуске для него почтовых марок, которые эта фирма потом допечатывала в Нью-Йорке для реализации коллекционерам взамен на право ежегодно выпускать новую серию марок, как на иллюстрациях ниже:
Квартблоки марок из выпуска Зеебека 1890 года с гербом страны и текстом («Республика Гондурас») и  («Почтовая связь»)

Примеры выпусков Зеебека 1891 года с портретом президента Гондураса  и текстом («Республика Гондурас») и  («Почтовая связь»)

Гондурас расторг этот контракт с фирмой Зеебека только в 1895 году.

Первый памятный выпуск был осуществлён в 1892 году, а первый почтовый блок Гондураса вышел в 1940 году.

По данным Л. Л. Лепешинского, всего за первые почти сто лет, с 1866 по 1963 год, было эмитировано 554 почтовые марки Гондураса, для которых характерны надписи:  («Почта Гондураса»),  («Республика Гондурас»),  («Почтовая связь»),  («Всемирный почтовый союз»).

Другие виды почтовых марок

Авиапочтовые 

На издававшихся почтовым ведомством Гондураса авиапочтовых марках имеется надпись  («Авиапочта»), а также встречаются марки с надпечаткой «Аérео correo» («Авиапочта»).

Первые авиапочтовые марки поступили здесь в обращение в 1925 году. В этом выпуске марка в 10 сентаво с чёрной надпечаткой  («Воздушная почта. 25 [сентаво]») известна под названием «Чёрный Гондурас», сохранилась лишь в четырёх экземплярах и считается самой редкой авиапочтовой маркой в мире.

Для планировавшегося в 1929 году первого полёта из Гондураса в Нью-Йорк была заранее напечатана серия авиапочтовых марок, которая в конечном итоге использовалась для оплаты пересылки обычных почтовых отправлений, поскольку перелёт так и не состоялся.

Служебные 
Почта Гондураса с 1890 года также эмитировала служебные марки, в том числе и для авиапочтовых отправлений. Надпечатка на таких марках гласит:  («Служебная»). В период с 1866 года по 1963 год было издано 80 служебных марок.

Почтово-налоговые 
Почтовой службой Гондураса также с 1941 года выпускались почтово-налоговые марки.

Почтово-благотворительные 
В обращении в Гондурасе находились почтово-благотворительные марки, которых, в частности, за период почти сто лет (1865—1963) было выпущено три штуки.

Почтово-гербовые 
Л. Л. Лепешинский сообщает о семи почтово-гербовых марках, имевших почтовое обращение в Гондурасе.

Телеграфные 
Гондурасом также эмитированы телеграфные марки:

См. также

Примечания

Литература

Ссылки